Waxweiler peut désigner :

Patronyme 
 Émile Waxweiler (1867 - 1916), ingénieur belge ;
 Philippe Waxweiler (1943 -), peintre et sculpteur belge.

Toponyme 
 Waxweiler, village de Rhénanie-Palatinat.

Homonymie de patronyme